L’IUT est une composante de l'Université de La Rochelle. 
L’IUT propose des formations : 
- à Bac+2 : le DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) est accessible aux étudiants issus d’un bac technologique ou général. Il permet d’intégrer directement la vie active ou de poursuivre des études, en cursus court (Licence professionnelle) ou en cursus long (licence/master, école d’ingénieur, école de commerce)
- à Bac+3 : la LP (licence professionnelle). La licence pro a pour vocation à une insertion professionnelle directe.

Depuis 50 ans, l'IUT a tissé un important réseau de partenaires. L’IUT entretient, en particulier, une étroite collaboration avec de nombreux professionnels issus de grandes entreprises ou PME PMI de la région, collectivités territoriales et associations. Celles-ci accueillent les étudiants en stage, recrutent les diplômés, versent leur taxe d'apprentissage et participent aux enseignements.
L'IUT de La Rochelle est composé de 5 départements, Génie Biologique, Génie Civil-Construction Durable, Informatique, Réseaux et Télécommunications, Techniques de commercialisation, et propose 5 DUT et 7 licences professionnelles dont 6 en alternance.

Historique 

En 1966, pour répondre au besoin de l’économie française manquant de techniciens supérieurs et de cadres intermédiaires, les IUT sont créés par le décret du . Il faudra attendre 1968 pour que l’IUT de La Rochelle ouvre ses portes avec le département Techniques de commercialisation (TC). Installé tout d’abord en centre-ville, dans l’ancien couvent St Vincent de Paul (rues Arcère et Albert 1er), c’est en 1971 que l’IUT prend ses quartiers définitifs aux Minimes, avec la construction de bâtiments adaptés à l’enseignement de formations technologiques. Au fil des années et pour répondre aux besoins des entreprises locales, de nouveaux départements sont créés : Génie biologique (GB) en 1971, Génie civil (GC) en 1974, Informatique (Info) en 1982, et Réseaux et télécommunications (RT) en 2002. 
Depuis la création de l’IUT, les équipes pédagogiques innovent et réinventent leurs pratiques pour garantir la réussite des étudiants dans leurs études (14 483 diplômés de DUT depuis sa création et 1999 diplômés de LP depuis 2000) et leur insertion dans les milieux professionnels.

Formations

Département Génie Biologique 
• 
DUT Génie Biologique (options Analyses Biologiques et Biochimiques ou Industries Agroalimentaires et Biologiques)

• 
LP Analyse et Traçabilité au Laboratoire (formation classique ou en alternance)

Département Génie Civil - Construction Durable 
• DUT Génie Civil – Construction Durable

• LP Bâtiments Bois Basse Consommation et Passifs (formation en alternance)

• LP Environnement et Construction (formation classique)

• LP Travaux Publics – Encadrement de Chantier (formation classique ou en alternance)

Département Informatique 
• DUT Informatique

• LP Informatique Répartie et Mobile (formation classique ou en alternance)

Département Réseaux et Télécommunications 
• DUT Réseaux et Télécommunications

• LP Administration et Sécurité des Réseaux (formation en alternance)

Département Techniques de Commercialisation 
• DUT Techniques de Commercialisation

• DUT Techniques de Commercialisation – Année Spéciale (en 1 an)

• LP Marketing des Services et Technologies de l’Information et de la Communication (formation classique ou en alternance)

Développement durable 
Pour préserver l’environnement et sensibiliser ses étudiants et son personnel au développement durable, l’IUT s’est engagé dans une démarche environnementale par la mise en œuvre de différentes actions : participation au projet européen ClimACT, sélection de certains de ses fournisseurs (imprimeurs par exemple), gestion de façon différenciée de ses espaces verts...
L'IUT est également un refuge de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).

Depuis , L'IUT participe au projet ClimACT qui a pour objectifs d'améliorer la performance environnementale des établissements d'enseignement et de promouvoir des actions de développement durable au sein de leur communauté

Voir aussi 
 IUT Angoulême
 IUT Poitiers
 Université de La Rochelle

Lien externe 
 
 
 

La Rochelle
Université de La Rochelle